Kolubara ist der Name von:

 Kolubara (Fluss), ein Fluss in Serbien
 Okrug Kolubara, ein nach dem Fluss benannter Bezirk in Serbien
 Rudarski Basen Kolubara, ein serbisches Bergbauunternehmen